Hans Heidegger ist der Name folgender Personen:
 Hans Ulrich Heidegger (Johann Ulrich Heidegger; 1700–1747), Schweizer Maler

Siehe auch:
 Johann Heidegger